El Tesoro kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Tesoro, Chiapas, Tapachula, 
 El Tesoro (delstaten Mexiko), 
 El Tesoro, Guanajuato, Apaseo el Grande, 
 El Tesoro, Atzalan, 
 El Tesoro, Jesús Carranza,